Ва́рошлигет ( — «городской парк», «городская роща») — парк в Будапеште рядом с площадью Героев, место прогулок жителей и гостей венгерской столицы.

На месте парка Варошлигет когда-то находились охотничьи угодья короля Матьяша, представлявшие собой труднопроходимую болотистую местность в пойме Дуная с бедной растительностью. При Леопольде I эта территория была передана под пастбища скота. В 1799 году при Марии Терезии болота были осушены и посажены деревья. Также была проложена система каналов. Сейчас в парке Варошлигет, площадь которого составляет 1 км², произрастает около 7 тысяч деревьев, в том числе довольно экзотических и древних.

В парке Варошлигет имеется несколько искусственных озёр, у одного из которых возвышается замок Вайдахуньяд. Замок был построен в честь празднования в 1896 году 1000-летия обретения венграми родины по проекту архитектора Игнаца Альпара первоначально как деревянная декорация для спектакля, а затем в 1904 году увековечен в камне. В свой проект замка Альпар включил элементы 21 знаменитого сооружения Венгрии, в том числе крепости Вайдахуньяд в Трансильвании, крепости Шегешвара, башни брашовской крепости Каталина, церкви в Яке и целого ряда других храмов, башен и замков. Памятник Игнацу Алпару установлен у входа в замок Вайдахуньяд. В итоге комплекс замка сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей: романский, готический, ренессанс и барокко. В одном из флигелей Вайдахуньяда располагается первый в мире Сельскохозяйственный музей.

В парке Варошлигет располагается знаменитая купальня Сеченьи, столичный цирк, зоопарк, Музей транспорта, а также знаменитый ресторан Будапешта «Гундель», которому уже более 150 лет. В 2022 году в рамках масштабного проекта санирования и реконструкции парка открылся Дом музыки.

План парка

Примечания

Литература 
 Венгрия. Издательство «Вокруг света», 2009 ISBN 978-5-98652-226-5
 Михаэль Херл. Будапешт. Издательство Polyglott, 1996 ISBN 5-88395-021-3

Ссылки 
 Варошлигет — городской парк в Будапеште

Появились в 1799 году
Сады и парки Будапешта